Carum decussatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Carum decussatum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
decussatum